Als Wasserführung wird bezeichnet:
 in der Hydrographie allgemein das Verhalten eines Gewässers, das Abflussregime
 wenig präzise die Abflussmenge eines Flusses, siehe Abfluss
 wenig präzise die Höhe eines Flusses, siehe Wasserstand
 in der Bodenkunde das Grundwasser im bodennahen Untergrund und sein Fließverhalten, siehe Wassergehalt 
 im Tunnelbau Wasseradern, die austreten, das Bergwasser
 die Heranführung von Wasser, siehe Wasserleitung